Брага́нса ( [], ) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Браганса. Численность населения — 20,3 тыс. жителей (город), 34,6 тыс. жителей (муниципалитет). Город и муниципалитет входит в экономико-статистический регион Северный регион и субрегион Алту-Траз-уж-Монтиш. По старому административному делению входил в провинцию Траз-уж-Монтиш и Алту-Дору.

География и климат 
Город расположен в 400 км на северо-восток от столицы Португалии города Лиссабона.

Муниципалитет граничит:
 на севере — Испания
 на юго-востоке — муниципалитет Вимиозу
 на юго-западе — муниципалитет Маседу-де-Кавалейруш
 на западе — муниципалитет Виньяйш

Население

История 
Город основан в 1187 году. В ходе Семилетней войны город был занят испанскими войсками 16 мая 1762 года.

Достопримечательности 
Один из самых крупных по площади городов Португалии (1173,93 км².). Домус муниципалис (ратуша) — важный памятник романской архитектуры.

Районы

Города-побратимы 
 Леон, Испания (2006)

См. также 
 Браганса (округ)
 Муниципалитеты округа Браганса
 Районы округа Браганса

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт муниципалитета

Муниципалитеты округа Браганса
Города Португалии
Браганса (Португалия)